Amerikai Egyesült Államok
 Cedar Hills (Utah megye, Utah)
 Cedar Hills (Sanpete megye, Utah)
 Cedar Hills (Oregon)